Хокон (Хакон),  — мужское личное имя.

 Хакон I Добрый (920—961) — третий король Норвегии (935—961).
 Хакон II Широкоплечий (1147—1162) — король Норвегии (1157—1162).
 Хакон III — король Норвегии (1202—1204).
 Хакон IV Старый (1204—1263) — король Норвегии (1217—1263).
 Хакон Молодой (1232—1257) — младший король Норвегии (1240—1257).
 Хакон V Святой (1270—1319) — король Норвегии (1299—1319).
 Хокон VII (1872—1957) — король Норвегии (1905—1957).
 Хокон (род. 1973) — кронпринц Норвегии.
 Хокон Безумный (ок. 1170—1214) — норвежский ярл, один из руководителей партии биркебейнеров во время Эпохи гражданских войн.
 Хакон Воспитанник Торира (1068—1094) — король Норвегии, сын Магнуса II, правил в 1093—1094 годах.
 Хакон Грьотгардссон (838 — ок. 900) — первый ярл Хладира.
 Хакон Магнуссон (1340—1380) — король Швеции (Хокан II; 1362—1363), король Норвегии (Хокон VI; 1343 −1380).
 Хакон Могучий (ум. 995) — сын Сигурда Хаконсона, хладирский ярл.
 Хакон Эйрикссон (ок. 998—1029/1030) — последний ярл Хладира, правитель Норвегии (1014—1015, 1028—1029).

Топоним 
 Хокон — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота, США.

См. также 
 Хацон (ум . 616) — вождь склавинов, командовавший армией, осаждавшей Салоники в 616 г.
 Инкон (Хакон) — граф Нанта (ок. 930—937).
 Хэкон
 Якун

Мужские имена
Норвежские имена